Vauxhall, en Wikipedia, puede referirse a los siguientes topónimos:

 Vauxhall, un barrio del municipio de Lambeth, en el Gran Londres (Reino Unido).
 Vauxhall, un área no incorporada ubicada en el condado de Union, en el estado de Nueva Jersey (Estados Unidos).

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes jardines:
 Parque Argentino (también llamado parque Vauxhall), un jardín recreativo de Buenos Aires (Argentina)
 Jardines de Vauxhall, un jardín recreativo de Londres (Inglaterra) del sigloXVIII.
 Vauxhall Gardens, un jardín recreativo de Nueva York (Estados Unidos).

Además, puede referirse a:
 Vauxhall Motors, un fabricante inglés de automóviles perteneciente al grupo industrial automotriz Stellantis.